Lapthorne est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1990), joueur britannique de tennis en fauteuil roulant
Darren Lapthorne (né en 1983), coureur cycliste australien
 (1919-1997), joueur australien de football australien
 (né en 1943), homme d'affaires anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme